Anders Hermansen er navnet på flere personer:
 Anders Hermansen (fodbolddommer) – dansk fodbolddommer (født 1973)
 A. Hermansen (Anders Hermansen)  – dansk poltiker (1800-1889)